La stagione della Division 2 1957-1958 è stata la diciannovesima edizione della Division 2, la seconda divisione del calcio francese. È stata vinta dal , che conquista il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Egon Jönsson (), con 29 gol.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Division 1 1958-1959.
      Retrocesse.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Division 1 1957-1958
 Coppa di Francia 1957-1958

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
Ligue 2